Sebastian I (port. Sebastião I) född 1554, död 1578, kung av Portugal 1557–1578. 

Han var son till kronprins Johan av Portugal och Johanna av Österrike. Sebastian I dödades i strid mot morerna i Marocko under slaget vid Ksar El Kebir och hans kropp återfanns aldrig.

Sonson till Johan III av Portugal, brorsonson till Henrik kardinalen, som efterträdde honom.

Galleri

Referenser

Externa länkar

Personer i Portugal under 1500-talet
Födda 1554
Avlidna 1578
Portugals regenter
Huset Aviz
Män
Kungligheter som stupat i strid